Le mot stupéfiant peut désigner :

 Les substances psychotropes illicites, communément appelées stupéfiants ;
 Stupéfiant !, une émission de télévision française à vocation culturelle ;
 Stupéfiants, un film allemand de  ;
 Les Stupéfiants, titre québécois de l'émission de télévision MythBusters.